Magnus Svensson är namnet på:

 Magnus Svensson (fotbollsspelare) (född 1969), en svensk före detta professionell fotbollsspelare
 Magnus Svensson (ishockeyspelare) (född 1963), en svensk före detta ishockeyspelare
 Magnus Svensson (innebandyspelare) (född 1983), en svensk innebandyspelare
 Magnus Svensson (pianist)
 Magnus Svensson (politiker) (1821–1901), en svensk lantbrukare och riksdagsman
 Magnus Svensson Pääjärvi, (1991–)